L'école vétérinaire de Toulouse est une expression pouvant désigner :

l'actuelle école vétérinaire de la ville de Toulouse : l'École nationale vétérinaire de Toulouse, institution créée par décret en 1828,

l'ancienne école vétérinaire de Toulouse, école ouverte en 1832 à la suite de la publication du décret de 1828 et ayant déménagé en 1964 pour devenir l'école actuelle.